Obří slalom mužů na Zimních olympijských hrách 2014 se konal ve středu 19. února jako čtvrtý mužský závod olympiády v lyžařském středisku Roza Chutor poblíž Krasnoj Poljany. Zahájení prvního kola proběhlo v 8.00 hod a druhého kola pak v 11.30 hod SEČ. Závodu se zúčastnilo 109 závodníků ze 62 zemí. Obě kola dokončila 72 z nich.

Úřadujícím mistrem světa byl Američan Ted Ligety, který závod vyhrál. Obhájcem olympijského zlata pak byl švýcarský lyžař Carlo Janka, jenž dojel třináctý.

Medailisté 
Olympijským vítězem se stal Ted Ligety, jenž po výhře v superkombinaci z Turínských her 2006 dobyl druhý zlatý olympijský kov. Stříbrnou medaili získal Francouz Steve Missillier a bronz si odvezl jeho krajan Alexis Pinturault. Pro oba zástupce země „galského kohouta“ olympijská medaile představovala první mezinárodní úspěch na velké události – olympiádě či mistrovství světa.

Výsledky

Reference 

Alpské lyžování na Zimních olympijských hrách 2014